Lykomedes ist der Name folgender Personen:

 Lykomedes (König von Skyros), König von Skyros, Mörder des Theseus
 Lykomedes (Sohn des Kreon), Sohn des Kreon, griechischer Kämpfer im Trojanischen Krieg 
 Lykomedes (Sohn des Apollon), Sohn des Apollon und der Parthenope